Bergpfirsich steht für:
 die vor allem im Handel gebräuchliche Bezeichnung für den Plattpfirsich
 die japanische Bezeichnung für die Frucht von Myrica rubra